anglosassoni, antico popolo germanico stanziato in Gran Bretagna
lingua anglosassone o "antico inglese", antica lingua germanica occidentale
paesi anglofoni, paesi caratterizzati dall'uso della lingua inglese, dall'uso della "common law" nel diritto, e dai legami politico-culturali con la Gran Bretagna

Altri progetti